Die 18. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 1. bis 14. Mai 2000 in Israel ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in Israel. Sieger wurde  Portugal durch einen 2:1-Sieg nach Golden Goal über Tschechien. Deutschland schied im Viertelfinale nach Elfmeterschießen gegen den späteren Turniersieger aus. Titelverteidiger Spanien schied ebenfalls im Viertelfinale aus.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K. o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Aschdod, Aschkelon, Bat Jam, Be’er Scheva, Bet Sche’an, Haifa, Herzlia, Ilut, Jerusalem, Kfar Saba, Lod, Naharija, Rischon LeZion und Tel Aviv.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|-

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

2000
Fußballveranstaltung 2000
Fußball (Israel)
Sportveranstaltung in Israel